Ezra ( עֶזְרָא, Ezra) je mužské rodné jméno hebrejského původu (psané v aramejské formě), které znamená „pomoc“. Vykládá se také jako „(Boží) pomoc“.

„Be-ezrat ha-Šem“ (S pomocí Boží) je užívaná hebrejská fráze.

Svátek slaví 13. června podle staršího evangelického kalendáře.

Známí nositelé jména 
 Ezdráš – organizátor návratu Židů z babylonského zajetí
 Ezra Pound – americký básník, esejista, překladatel a literární teoretik
 Ezra Cornell – zakladatel Cornell University
 Ezra Šílený – mocný čaroděj z trilogie Noční anděl
 Ezra Miller – americký herec
 George Ezra – britský zpěvák
 Gid'on Ezra – izraelský politik

Geografická jména 
 Šchunat Ezra – čtvrť v Tel Avivu v Izraeli
 Bejt Ezra – vesnice v Izraeli
 Ja'ar Ezra – les v Izraeli

Reference 

Hebrejská slova a fráze
Mužská jména hebrejského původu
Mužská jména